Сабиум — царь Вавилона, правил приблизительно в 1845 — 1831 годах до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии.

Биография 
Сын Суму-ла-Эля.

Под его правлением находилась вся северная область Двуречья, включая Куту (шумер. Гудуа) и Сиппар, на юг расширение покорённых краёв шло медленно. Южная граница Вавилонского царства проходила где-то чуть южнее Дильбата.

Сабиум помогал вождю племени ямутбала Кудурмабугу в его войне против Казаллу и Исина. В ходе этой войны город Казаллу был взят и разрушен. К концу его правления Вавилон не только не уступал, по силе государствам Верхней Месопотамии, но также и таким царствам Двуречья, как Иссин и Ларса.

Сабиум вёл широкую строительную деятельность. На 7-м году (около 1838 года до н. э.) он построил храм в Сиппаре. На 8-м (около 1837 года до н. э.) он обновил храм Ураша, главного божества Дильбата. Также занимался украшением своей столицы; на 9-м году (около 1836 года до н. э.) он построил для Мардука знаменитый храм Эсагилу (букв. «Дом поднятой головы»).

Правил Сабиум 14 лет.

Список датировочных формул Сабиума

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список датировочных формул Сабиума

Вавилонские цари
Правители Азии XIX века до н. э.
Персоналии по алфавиту